Сезон 1999/2000 стал для «Манчестер Юнайтед» 8-м сезоном в Премьер-лиге, и 25-м сезоном подряд в высшем дивизионе английского футбола. «Юнайтед» в шестой раз выиграл Премьер-лигу с рекордным отрывом в 18 очков от ближайших преследователей и рекордными 97 забитыми голами в Премьер-лиге.

Марк Боснич, выступавший за резервную команду «Юнайтед» с 1989 по 1991 годы, вернулся в клуб в качестве преемника Петера Шмейхеля, но не оправдал возложенных на него ожиданий, и уже в сентябре «Юнайтед» приобрёл итальянского вратаря Массимо Таиби, который должен был составить конкуренцию Босничу. Однако, и Таиби не смог закрепиться в команде, допустив ряд серьёзных ошибок в важных матчах, и по окончании сезона вернулся на родину, проведя за клуб лишь пять матчей. После этого руководство «Юнайтед» приняло решение о приобретении вратаря «Монако» Фабьена Бартеза за £7,8 млн. Также в клуб пришли французский защитник Микаэль Сильвестр и южноафриканский полузащитник Квинтон Форчун. Йеспер Блумквист и Уэс Браун пропустили весь сезон из-за травм; также из-за травм лишь одну игру за основной состав провёл Дэвид Мэй, и две игры — Ронни Йонсен. По окончании сезона на правах свободного агента клуб покинул Йорди Кройф, который за четыре сезона в «Юнайтед» так и не смог закрепиться в основном составе.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1999/2000

Итоговая турнирная таблица

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Вторая групповая стадия

Стадия плей-офф

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Клубный чемпионат мира по футболу

Групповая стадия

Статистика по игрокам 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1999/2000 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1999-2000
2000
Манчестер Юнайтед